Аомыньский этап FIA WTCC 2008 — заключительный этап сезона-2008. Гоночный день проведён на Guia Circuit в китайском специальном административном районе Макао 16 ноября.

В четвёртый раз гран-при Макао входит в календарь WTCC.

Общая информация 
Борьба за титул между партнёрами по SEAT Sport оказалась весьма формальной: Иван Мюллер уверенно опередил Габриэле Тарквини сначала в квалификации (привезя итальянцу более 0,5 секунды), а затем и в первом заезде, обеспечив себе за одну гонку до конца сезона чемпионский титул.

За их спиной лучше других из представителей испанской марки смотрелись Хорди Жене и Рикард Рюделл: испанец квалифицировался шестым, сохранил свою позицию по ходу первого заезда, стартовал со второго ряда во второй гонке, но досрочно завершил борьбу из-за аварии; швед квалифицировался на позицию ниже, попал в аварию в первой гонке, но во втором заезде избежал всех завалов и финишировал четвёртым, прорвавшись с тринадцатого ряда на старте.

В стане BMW лучшими вновь были Августо Фарфус и Энди Приоль: британец сначала квалифицировался вторым, а затем дважды приехал на подиум в гонках этапа (впервые в сезоне). Данный результат позволил ему опередить в чемпионате Рюделла и занять по итогам сезона четвёртое место. Бразилец же квалифицировался пятым, по ходу первого заезда отыграл одну позицию, но во втором заезде поучаствовал в нескольких контактах и финишировал лишь одиннадцатым — в круге от победителя.

Третья заводская марка чемпионата — Chevrolet — удачно провела квалификацию, отметившись третьим в сезоне поулом (Ален Меню выиграл отбор на старт первой гонки в Макао второй год подряд). Швейцарец позже реализовал победу в квалификации в победу в первой гонке, но во второй не смог проявить себя, попав в аварию. Другой пилот команды — Роберт Хафф — боролся на последнем этапе сезона за третью позицию в личном зачёте. Британец смог квалифицироваться пятым и оба раза избежав контактов гонках записал на свой счёт четвёртое и первое места в гонках. Роберт не только уверенно сохранил третье место, но и лишь очко уступив второму месту Габриэле Тарквини.

N.Technology завершала в Макао свою нынешнюю историю выступлений в чемпионате мира. Джеймс Томпсон завоевал по итогам первой гонки право стартовать с поула во втором заезде, но не смог реализовать его даже в подиумную позицию, угодив в несколько аварий.

В стане представителей независимого зачёта победы достались двум лидерам группы — Францу Энгстлеру и Серхио Эрнандесу. Испанец, более стабильно проведший сезон, обеспечил себе выигрышем первого заезда титул лучшего частника по итогам сезона, а немец, благодаря выигрышу второго заезда, опередил в чемпионате Стефано д'Асте, пропускавшего уик-энд в Китае, и стал по итогам сезона вторым в зачёте.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:40.804

Примечание:С Оридо снят лучший быстрейший круг.ван Лаген исключён из протокола.

Гонка 1 

Примечание: Шаповалов не вышел на старт.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания: Шаповалов не вышел на старт.

Гонка 2 

Примечание: Кано, Портейро и Шаповалов не вышли на старт.

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Макао
Моторные виды спорта
Ноябрь 2008 года
2008